6 сентября 776 года до н. э. произошло солнечное затмение, ошибочно считавшееся самой ранней подтверждённой датой в Китайской истории. На самом деле затмение было плохо видно в Китае, и записи следует соотносить с затмением 30 ноября 735 года до н. э.
 Первые Олимпийские игры в Греции, в которых Кореб из Элиды выиграл состязание в беге согласно хронике Евсевия. До 14-й Олимпиады бег на стадий оставался единственным видом состязаний. Олимпиады проводились каждый четвёртый год, в первое или второе полнолуние после летнего солнцестояния. Согласно Юлию Африкану, первые игры были «на самом деле четырнадцатыми», то есть они проходят с 828 года до н. э., а начиная с этого года известны победители.
 Царь Урарту Аргишти I основал город Аргиштихинили на месте современного Армавира.
 Пятый поход Салманасара IV против Урарту.
 Жуны окружили Цюаньцю. Ши-фу напал на них, но попал в плен к жунам.

См. также

Примечания